Honda Integra puede referirse a varios vehículos de la compañía Honda:

 Honda/Acura Integra, un automóvil coupé fabricado entre 1985 y 2006.
 Honda VT250F Integra, una motocicleta deportiva fabricada entre 1982 y 1990.
 Honda NC700D Integra, una motocicleta maxiscooter fabricada desde 2012.
Honda Integra, el Honda Civic de undécima generación vendido como Honda Integra en Japón y China.